Pianetto ima više značenja:
 Pianetto, Cosenza
 Pianetto, Cuneo
 Pianetto, Grosseto
 Pianetto, Palermo
 Pianetto, Torino